Жан Эммануэль Жилибер (; 21 июня 1741, Лион — 2 сентября 1814) — французский медик, ботаник и биолог.

Биография 
Ж. Э. Жилибер родился 20 (21) июня 1741 года во Франции, в деревне Vallon de Saint-Clair вблизи Лиона. Его детство и отрочество прошли в родном доме, первичное домашнее образование он получил под руководством своего дяди — пастора Gemini. Уже с 12 лет мальчик начал проявлять интерес к изучению окружающей природы, собирать гербарий и минералогическую коллекцию.

Родители желали видеть своего сына в духовном сане, но молодой человек, наперекор их воле, в 1760 году поступает на медицинский факультет университета Монпелье. В начале 1763 года он с успехом защитил диплом бакалавра, а в августе — доктора медицины, представив своё сочинение «De nature medicatrice». Получив официальную медицинскую лицензию, занялся врачебной практикой вблизи Лиона.

В 1786 году назначен на должность профессора анатомии, хирургии и естественной истории в медицинском колледже Лиона. В своей медицинской работе Ж. Э. Жилибер широко применяет местные растения, деньги за лечение берёт только после выздоровления пациентов, а бедноту лечит бесплатно.
Помимо профессорской деятельности и медицинской практики он в 1768—1773 годах, используя старые рукописи, гербарии и другие биологические коллекции скрупулёзно изучает историю естествознания и природу родных мест.

Также принимает участие в общественной жизни города — входит в чиновничьи круги, примыкает к масонам, приобретает вес в политических кругах, что в дальнейшем даёт ему возможность получения денежных средств на работы по созданию в Лионе в квартале Бротто ботанического сада.
 
По просьбе Антония Тизенгауза в 1770-х годах XVIII приехал в Гродно для организации врачебной школы. Здесь он основал ботанический сад, открыл в 1775 году Врачебную академию (действовала до 1781 года). При академии работала аптека (ныне гродненская аптека-музей), рядом с которой находился аптекарский огород и возделывались лекарственные и пряно-ароматические растения.

Ж. Э. Жилибер вместе со своими учениками изучал природу Белоруссии и Литвы, собирал гербарий в окрестностях Гродно, Бреста, Белостока, Несвижа, Новогрудка, Вильно. Результатом этого явился труд «Flora lithaunica inchoata», в одном из разделов которого Жилибер даёт описание 95 видов лекарственных растений, приводит сведения о времени их цветения, обсуждает лекарственные свойства трав и применение их в быту.

Преподавал в Главной виленской школе.

Написал статьи:
 Flora lithaunica inchoata (1781),
 Indagatores Naturæ in Lithuania (1781),
 Exercitium botanicum in Schola principe Universitatis Vilnensis peractum (1782),
 Exercitia phytologica (1792).

Вернулся в Лион в 1783 году. Во время Великой французской революции был арестован якобинцами за принадлежность к жирондистам в 1793 году. В том же году освобождён.

Память 
В честь Жана Эммануэля Жилибера назван главный гродненский городской парк — Парк Жилибера, который расположен на месте сада, заложенного учёным. В начале XXI века у центрального входа в парк установлена бронзовая скульптура французского учёного.

Его именем был назван род растений  семейства , в современной номенклатуре называемый .

Примечания

Источники 
 Piotr Daszkiewicz (2004). " Sur les forêts de Lithuanie " (1784), Un texte oublié de Jean-Emmanuel Gilibert. Cahiers lituaniens, 5 : 21-27.
 Adrien Davy de Virville (dir.) (1955). Histoire de la botanique en France. SEDES (Paris) : 394 p.

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Персоналии:Гродно
Мэры Лиона